Склад збірної КНДР на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Корея Північна
С 2010